Yamaha RX-5 — программируемая драм-машина, разработанная японской компанией Yamaha в 1986 году.

Описание 
Имеет 24 внутренних звуковых сэмплов в цифровом виде. Сэмплы включают в себя звуки большого барабана, малого барабана, раймшота, том-тома, хай-хэта, тарелки (райд и крэш), хлопков, тамбурина, ковбелла и шейкера. 

Включает различные параметры звучания, такие как назначение на клавишу, атака, затухание, питч, панорама, реверс, акцент, модуляция и тд.

Секвенсорный блок может записывать до 100 ритмических узоров с использованием музыкальных размеров в пределах от 01/32 до 99/2 в режиме реального или пошагового времени. Записанные в режиме реального времени ритмические узоры могут квантоваться от 1/2 до 1/48 ноты. Ритмические узоры могут быть аранжированы в 30 песнях.

Имеет RAM картридж для редактирования стандартных звуков, а также загрузки новых. RX-5 был издан Yamaha с одним базовым комплектом - "RX5 ROM". Три дополнительных картриджа звука были сделаны для разных музыкальных стилей: WRC-02 Jazz/Fusion, WRC-03 Heavy Metal и WRC-04 Effects. Также были разработаны картриджи, использующие сэмплы других драм-машин, таких как Roland TR-808 и TR-909, но в небольших количествах.

Известные обладатели 
 A-ha
 Blackbird
 Cameo
 Casiopea
 Cocteau Twins
 Disciplina Kičme
 Future Bible Heroes
 Kombi
 Orchestral Manoeuvres in the Dark (альбом Sugar Tax)
 Pet Shop Boys
 Sigh (альбом Imaginary Sonicscape)
 The Sisters of Mercy (альбом Floodland)
 Stock Aitken Waterman (песня You Spin Me Round (Like a Record))
 XTC
 New Order 
 Вангелис
 Дейв Грусин (альбом Sticks and Stones)
 Кино (альбомы Звезда по имени Солнце, Последний герой, Чёрный альбом)
 Мадонна
 Принс
Как и RX-11 от той же фирмы Yamaha, RX-5 пользовалась большим спросом в СССР и странах социалистического лагеря в конце 1980-х годов. Ее использовали многие советские эстрадные певцы, ансамбли, барды и рок-группы, такие как Кино, Наутилус Помпилиус (в частности, в альбоме «Князь Тишины» во всех песнях использовалась данная драм-машина) и другие.

Ссылки 
 Vintage Synth Explorer: Yamaha RX-5
 Yamaha RX-5 resource | free samples, manual and schematics
 Yamaha RX5

Синтезаторы Yamaha
Драм-машины
Электронные музыкальные инструменты